Léon Challamel, né le  dans le 1er arrondissement de Paris et mort pour la France le  à Cressy-sur-Somme (Somme), est un séminariste et membre de l'Action française.

Présentation

Jeunesse 
Il naît le  dans le 1er arrondissement de Paris. Son père est Jules Challamel, docteur en droit et avocat à la Cour d'appel de Paris tandis que sa mère Léonie Marie Pauline Oreille est sans profession.

Il fait ses études secondaires au lycée Condorcet puis prépare sa licence ès lettres et son droit à l'Institut catholique de Paris entre 1909 et 1913.

Il devient secrétaire général du groupe des Étudiants d'Action française de Paris. Son père est président des comités royalistes de la Savoie.

À l'automne de 1913, après avoir obtenu sa licence en lettres et sa licence en droit, il entre au séminaire de Saint-Sulpice où il se destine au sacerdoce.

Première Guerre mondiale 
Avant de partir au front, il reçoit la communion de l'abbé Alfred Baudrillart à la chapelle des Carmes.

Le , il rejoint le 124e régiment d'infanterie.

Son père recense pendant toute la durée du conflit les morts de l'Action française dans une rubrique intitulée  entre le  et le .

Le , Léon Challamel est en permission à Paris et revoit une dernière fois les siens et l'abbé Baudrillart. Il meurt tué à l'ennemi le  à Cressy-Omencourt. Deux camarades de la même escouade rapportèrent qu'il fut blessé d'une balle à la cuisse vers quatre heures du soir tandis que la section se repliait.

Charles Maurras lui rend hommage dans son livre Tombeaux publié en 1921.

Notes et références 

Mort pour la France
Personnalité de l'Action française
Militaire français mort au combat lors de la Première Guerre mondiale
Naissance en novembre 1892
Décès en septembre 1914
Décès à 21 ans
Élève du lycée Condorcet
Étudiant de l'Institut catholique de Paris
Naissance dans le 1er arrondissement de Paris